__БЕЗКН__

Pholidotamorpha (Фолидотаморфа — „облик љускавца”) или љускавцолики сисари је кладус плаценталних сисара унутар мирореда Ferae. Овај кладус сисара обухвата ред Pholidota и изумрли ред Palaeanodonta. Стручни назив за чланове овог кладуса сисара је фолидотаморфи.

Етимологија назива

Опис 
Заједнички особина сви представника кладуса Pholidotamorpha су:
 прилагодба исхрана са инсектима и другим ситним безкичмењацима,
 смањени број зуба у вилицама (или њихово потпуно одсуство),
 и тјелесне прилагодбе фосоријалном или полуфосоријалном начину живота, ка што је робусна грађа тјела и снажни удову са канџама које користе при копању земље.

Систематика

Класификација 
Класификација кладуса Pholidotamorpha:

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе кладуса Pholidotamorpha.

Временска распрострањенст

Унутар мирореда Ferae

Унутар кладуса Pholidotamorpha

Види још 
 Класификација сисара
 Ferae

Референце